Соснівська сільська рада — колишня сільська рада, Вінницька область, Літинський район
 Соснівська сільська рада — колишня сільська рада, Київська область, Макарівський район
 Соснівська сільська рада — колишня сільська рада, Київська область, Переяслав-Хмельницький район
 Соснівська сільська рада — колишня сільська рада, Кіровоградська область, Олександрівський район
 Соснівська сільська рада — колишня сільська рада, Полтавська область, Гадяцький район
 Соснівська сільська рада — колишня сільська рада, Рівненська область, Дубенський район
 Соснівська сільська рада — колишня сільська рада, Сумська область, Глухівський район
 Соснівська сільська рада — колишня сільська рада, Сумська область, Конотопський район
 Соснівська сільська рада — колишня сільська рада, Тернопільська область, Теребовлянський район
 Соснівська сільська рада — колишня сільська рада, Тернопільська область, Шумський район
 Соснівська сільська рада — колишня сільська рада, Харківська область, Красноградський район
 Соснівська сільська рада — колишня сільська рада, Хмельницька область, Ярмолинецький район

Див. також 
 Сосновська сільська рада

Джерела 
сайт Верховної Ради України